

Patronyme 

 José Acquelin (né en 1965), écrivain et poète québécois